Stati Uniti d'America
 Port Clinton – capoluogo della Contea di Ottawa, Ohio
 Port Clinton – borough della Contea di Schuylkill, Pennsylvania

Australia
 Port Clinton, cittadina dell'Australia Meridionale
 Port Clinton, cittadina del Queensland